Flavio Cipolla e Dudi Sela erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Roman Jebavý e Jiří Veselý hanno sconfitto Tuna Altuna e Alessandro Motti con il punteggio di 6-0, 6-0.

Teste di serie 

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (quarti di finale)
  Santiago González /  Dominic Inglot (quarti di finale)

 Jonathan Erlich /  Scott Lipsky (quarti di finale)
 Guillermo Durán /  Andrés Molteni (primo turno)

Wildcard 

  Tuna Altuna /  Alessandro Motti (finale)

 Altuğ Çelikbilek /  Cem İlkel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017